Садулла, Саадулла, Саадаллах () — арабское имя, этимология определяется комбинацией двух слов «счастье» и «Аллах».

 Садулла Розметов
 Саадаллах аль-Джабири
 Саадуллах-паша
 Садула

Фамилия 
 Садулаев
 Саадулаев, Абдулла Магомедович

Топоним 
 Садуллапур

Однокоренные имена 
 Сауд ( - «Счастливый») 
 Саад ( - «Быть счастливым»). 
 Саадат ( - «Счастье»). 
 Саади. Садуддин. Саид (имя). Масуд

Арабские имена